

Onomastica

 Honoré – forma francese del nome proprio di persona italiano maschile Onorato

Persone
 Auguste Honoré Charlois (1864-1910) – astronomo francese
 Carl Honorè (...) – scrittore e giornalista canadese
 Christophe Honoré (1970) – regista, sceneggiatore, scrittore, drammaturgo, regista teatrale e critico cinematografico francese
 Jean Marcel Honoré (1920-2013) – cardinale e arcivescovo cattolico francese
 Maestro Honoré (XIV secolo) – miniatore francese
 Mikkel Frølich Honoré (1997) – ciclista su strada danese
 Philippe Honoré (1941-2015) – illustratore francese

Altro
 Torta Saint Honoré – torta di origine francese

Pagine correlate 
Saint-Honoré